959 Arne - um asteroide

Localidades 

Arné

Desambiguação